

Persone
 Giovanni Boldini (1842-1931) – pittore italiano
 Giuseppe Boldini (1822-1898) – pittore e patriota italiano
 Jennifer Boldini (1999) – pallavolista italiana
 Simone Boldini (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Luoghi
 Complesso Boldini – struttura architettonica di Ferrara
 Museo Giovanni Boldini – museo di Ferrara